Леони́д Петро́вич Хомяко́в:
 Хомяков, Леонид Петрович (1923—2008) — советский и российский художник.
 Хомяков, Леонид Петрович (1924—1999) — советский генерал-майор, Герой Советского Союза.